Буру́хины (Бурохины) — дворянский род, Рюриковичи, происходящий от князей Смоленских, из рода Монастырёвых. Фёдор Давыдович Монастырёв, по прозвищу Буроха (19 колено от Рюрика), был родоначальником Бурухиных. Род пресёкся в конце XVI века.

Известные представители 
 Бурухин, Матвей Фёдорович

Литература 
 Соломин А. В. Род Александра Монастыря, князя Смоленского.- М.

Потомки смоленских князей, утратившие княжеский титул